Джанкарло Арагона (, 14 ноября 1942 года, Мессина) — итальянский дипломат.

Образование 
 1969 год — окончил Университет Мессины с дипломом юриста.

Биография 
С 28 марта 1969 года — на дипломатической службе.

С 1972 года — второй секретарь Посольства Италии в Австрии (Вена)

С 1974 года — консул во Фрайбурге (ФРГ)

С 1977 года — первый секретарь в Лагосе (Нигерия).

С 1981 года — советник Генеральной дирекции по политическим вопросам МИД Италии.

С 1984 года — первый советник Посольства Италии в Великобритании (Лондон).

С 1987 года — первый советник в Постоянном представительстве Италии при НАТО в Брюсселе.

С 1991 года — дипломатический советник Министерства обороны Италии.

С 1994 года — заместитель Руководителя Кабинета Министра иностранных дел Италии.

С 1995 года — Руководитель Кабинета Министра иностранных дел Италии.

С 1996 года по 1999 год — Генеральный секретарь ОБСЕ.

1999—2001 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации (Москва).

2001—2004 годы — Генеральный директор по политическим делам МИД Италии.

2004—2008 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Великобритании (Лондон).

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республики» (2007 год)
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2003 год)
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1995 год)

См. также 
 Список послов Италии в Российской империи, СССР и Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Second OSCE Secretary General 

Послы Италии в Великобритании
Послы Италии в России
Генеральные секретари ОБСЕ